Petres Kálmán (1887–1927) költő
Petres Kálmán (1890–1981) egyháztörténész